Joventut Comunista de Catalunya, organització comunista catalana, jovent de Comunistes de Catalunya.
 Joventut Socialista Unificada de Catalunya, organització comunista catalana, jovent del PSUC-Viu.
 Joventut Comunista Ibèrica, fou l'organització juvenil del Partit Obrer d'Unificació Marxista (POUM).
 Joventut Comunista d'Espanya (marxista-leninista), organització que agrupa als joves del PCE (m-l).
 Col·lectius de Joves Comunistes - Joventut Comunista
 Unió de Joventuts Comunistes d'Espanya, organització juvenil del Partit Comunista d'Espanya.
 Unió de la Joventut Comunista, fou l'organització juvenil del Partit Comunista Romanès (PCR).
 Joventuts Comunistes de Xile, organització juvenil del Partit Comunista de Xile.